

Geografia

Germania 
 Mauren – ex comune ora frazione di Ehningen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Mauren – ex comune ora frazione di Harburg, città nel distretto della Svevia (Baviera)

Liechtenstein 
 Mauren – comune (Unterland)

Svizzera 
 Mauren – ex comune ora frazione di Berg, comune nel distretto di Weinfelden (Canton Turgovia)